Peyrot ist der Familienname folgender Personen:

 Adrien Peyrot (1856–1918), Schweizer Architekt
 Gustave Peyrot (1885–1962), Schweizer Architekt, siehe Adrien Peyrot#Gustave Peyrot
 Irénée Peyrot (* 1972), deutsch-französischer Organist, Kantor und Kirchenmusiker
 Nadia Peyrot (* 1972), italienische Bogenbiathletin
 Lara Peyrot (* 1975), italienische Skilangläuferin

Siehe auch:
 Peyrou